

Osoby 
 Adam Klein (1735-1793) – polski drukarz
 Allen Klein (1931-2009) – amerykański biznesmen
 Annette Klein (ur. 1962) – niemiecka dyplomatka
 Anton Klein (1916-1948) – kapo w obozie koncentracyjnym
 Arthur George Klein (1904-1968) – amerykański deputowany
 Bernhard Klein (1793-1832) – niemiecki kompozytor
 Calvin Klein (ur. 1942) – amerykański projektant mody
 Caspar Klein (1865-1941) – niemiecki duchowny katolicki
 Chris Klein (ur. 1979) – amerykański aktor
 Chris Klein (ur. 1976) – amerykański piłkarz
 Chuck Klein (1904-1958) – amerykański baseballista
 Dominik Klein (ur. 1983) – niemiecki piłkarz ręczny
 Ernst Ferdinand Klein (1744-1810) – niemiecki prawnik
 Felix Klein (1849-1925) – niemiecki matematyk
 Florian Klein (ur. 1986) – austriacki piłkarz
 Fritz Klein (1932-2006) – psychiatra amerykański żydowskiego pochodzenia
 Fritz Klein (1888-1945) – esesman, lekarz obozów koncentracyjnych
 Fritz Heinrich Klein (1892-1977) – kompozytor
 Georg Klein (ur. 1953) – niemiecki pisarz
 Gerda Weissmann-Klein (ur. 1924) – amerykańska działaczka społeczna
 Gideon Klein (1919-1945) – czeski pianista
 Grzegorz Klein (ur. 1966) – polski aktor
 Hanna Klein (ur. 1987) – niemiecka kolarka górska
 Hanna Klein (ur. 1993) – niemiecka lekkoatletka 
 Hans Klein (1891-1944) – niemiecki as myśliwski
 Inocențiu Micu-Klein (1692-1768) – rumuński greckokatolicki biskup
 Isabell Klein (ur. 1984) – niemiecka piłkarka ręczna
 Jacob Theodor Klein (1685-1759) – niemiecki przyrodnik i dyplomata
 Jan Klein (1885-1940) – polski ksiądz
 Janet Klein (ur. 1977) – niemiecka biathlonistka
 Jean Klein (ur. 1944) – francuski wioślarz
 Johannes Klein (?-1926) – niemiecki as lotnictwa
 Jonathan Klein (ur. 1958) – prezydent CNN
 Karl F. Klein (1906-2001) – członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy
 Karol Klein (1908-1983) – polski pianista
 Kit Klein (1910-1985) – amerykańska panczenistka
 Lawrence Klein (1920-2003) – amerykański ekonomista
 Leo Klein Gebbink (ur. 1968) – holenderski hokeista
 Manfred Klein (ur. 1947) – niemiecki wioślarz
 Melanie Klein (1882-1960) – brytyjska psycholog
 Michael Klein (1959-1993) − rumuński piłkarz
 Michael Klein (ur. 1988) − niemiecki kierowca wyścigowy
 Naomi Klein (ur. 1970) – amerykańska dziennikarka
 Norbert Klein (1866-1930) – niemiecki biskup
 Oskar Klein (1894-1970) – szwedzki fizyk
 Philipp Klein (1890-?) – zbrodniarz nazistowski
 Raul Klein ()1932-1998 – brazylijski piłkarz
 Robert Klein (ur. 1942) – amerykański aktor komediowy
 Rudolf Gustav Klein (1921-1948) – zbrodniarz hitlerowski
 Samuel Klein (1923-2014) − polski przedsiębiorca żydowskiego pochodzenia związany z Brazylią
 Samuel Klein (1745-1806) − rumuński filolog, duchowny, teolog
 Yves Klein (1928-1962) – francuski malarz

Geografia

Austria 
 Klein St. Paul – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Sankt Veit an der Glan
 Klein-Neusiedl – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wien-Umgebung

Niderlandy 
 Klein Curaçao – wyspa na Morzu Karaibskim

Niemcy 
 Klein – rzeka, dopływ Ohm
 Klein Bünzow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Klein Gladebrügge – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg
 Klein Luckow – dzielnica gminy Jatznick w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Klein-Moor – dzielnica gminy Seevetal kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg
 Klein Nordende – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Pinneberg
 Klein Rheide – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg
 Klein Rönnau – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg

Stany Zjednoczone 
 Klein – jednostka osadnicza

Inne  
 (12045) Klein – planetoida
 klein – krater uderzeniowy na Księżycu
 Klein – amerykański producent rowerów
 Klein – pałac w Wiedniu
 Klein Heidelberg – nazwa pasywnego radaru 
 John Klein – nazwa miejsca na Marsie
 Pan Klein – francusko-włoski film
 Klein + Hummel – firma produkująca sprzęt nagłaśniający

Zobacz też 
 Cline
 Groß Klein
 Klejn